Кустанайский округ — административно-территориальная единица Казакской АССР, существовавшая в 1925—1930 годах.

История 
Кустанайский округ был образован 14 сентября 1925 года из волостей Кустанайского уезда, находившегося в прямом подчинении Казакской АССР. Округ делился на волости.

17 января 1928 года в связи с введением окружного деления в Казакской АССР границы Кустанайского округа были изменены: к округу отошла часть бывшего Акмолинского уезда Акмолинской губернии. Округ был разделён на 15 районов:
 Аманкарагайский район. Центр — посёлок Семиозёрный
 Батпакаринский район. Центр — урочище Батпакара
 Боровской район. Центр — посёлок Боровской
 Викторовский район. Центр — посёлок Ново-Ильинский
 Денисовский район. Центр — посёлок Денисовский
 Джетыгаринский район. Центр — урочище Джаильма
 Затобольский район. Центр — город Кустанай
 Каинды-Кумакский район. Центр — посёлок Адамовский
 Карабалыкский район. Центр — урочище Тасты-Узяк
 Мендыгаринский район. Центр — посёлок Уразовский
 Наурзумский район. Центр — урочище Кайчи-Кара-Су
 Тургайский район. Центр — город Тургай (с 19 марта 1928 — посёлок)
 Убаганский район. Центр — урочище Кара-Оба
 Урицкий район. Центр — посёлок Урицкий
 Фёдоровский район. Центр — посёлок Фёдоровский

17 декабря 1930 года округ, как и все остальные округа Казакской АССР, был упразднён, его районы укрупнены и переданы в прямое подчинение республиканским властям.

Население 
Плотность населения в 1928 году составляла 1.9 человек на км². Наиболее заселёнными являются — Фёдоровский и Боровской районы (12.3 и 13.3 человек на км²).

По данным переписи 1926 года в национальном составе населения преобладали следующие народы:
 украинцы — 41,3 %
 казахи — 31,7 %
 русские — 21,2 %
 немцы — 2,8 %
 татары — 1,2 %

По переписи 1926 года грамотного населения оказалось 27,7 %:

Этнический состав 
Этнический состав населения в Кустанайском округе Казакской АССР РСФСР согласно данным переписи 1926 года:

Национальный состав Кустанайского округа по переписи 1926 г.

Литература

Примечания 

Округа Казакской АССР
Исторические области Казахстана
История Костанайской области
Административные единицы, образованные в 1925 году
Появились в 1925 году в СССР
Появились в 1920-е годы в Казахстане